Натуральне число 1980
 1980 рік до нашої ери
 1980 рік нашої ери